Markiza de Pompadour – faworyta króla Ludwika XV
 Markiza de Pompadour – polski film krótkometrażowy z 1965 roku
 Markiza de Pompadour, królewska faworyta – film kostiumowy z 2006 roku